Bharati peut désigner :

Bharati (musique) : un spectacle musical indien
Bharati (déesse) : une déesse indienne du dvaita
Base antarctique Bharati : Une base scientifique indienne en Antarctique.